Кубок Азии 2015 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это 16-й по счету Кубок Азии. Игры прошли в Австралии с 9 по 31 января 2015 года. Победитель турнира получил право играть на Кубке конфедераций 2017, который прошёл в России.

Организатор 
Единственная заявка на проведение кубка была подана от Австралии. 5 января 2011 Австралия была официально объявлена организатором турнира.

Участники 

Автоматически попавшие на турнир:

  — организатор и 2-й призёр Кубка Азии 2011
  — победитель Кубка Азии 2011
  — 3-й призёр Кубка Азии 2011

Победители Кубка вызова АФК:
  — победитель Кубка вызова 2012
  — победитель Кубка вызова 2014

Прошедшие отборочный турнир:

Стадионы

Судьи турнира 
Всего в турнире (пока) задействованы 36 футбольных судей, составляющих 12 судейских бригад.

Основные бригады:
 Бенджамин Уильямс, Мэтью Крим, Пол Четранголо (все — Австралия)
 Крис Бит (Австралия), Джахонгир Саидов (Узбекистан), Чоу Чун Кит (Гонконг)
 Наваф Шукралла, Ясер Тулефат, Ибрахим Салех (все — Бахрейн)
 Алиреза Фагани, Реза Сохандан, Мухаммед Реза Абольфазли (все — Иран)
 Абдульрахман Абду, Талеб аль-Марри, Рамзан аль-Наеми (все — Катар)
 Питер О’Лири, Ян Хендрик Гилц, Марк Рул (все — Новая Зеландия)
 Мохаммед Абдулла Мохамед, Мохаммед аль-Хаммади, Хасан аль-Махри (все — ОАЭ)
 Абдуллах аль-Хилали, Хамад аль-Маяхи, Абу Бакр аль-Амри (все — Оман)
 Ким Джонхёк, Чон Хэсан, Юн Гванъёль (все — Республика Корея)
 Фахад Аль-Мирдаси, Бадр аль-Шумрани, Абдулла аль-Шалваи (все — Саудовская Аравия)
 Равшан Ирматов (Узбекистан), Абдухамидулло Расулов (Узбекистан), Бахадыр Кочкаров (Киргизия)
 Рюдзи Сато, Тору Сагара, Тосиюки Наги (все — Япония)

Также при необходимости к обслуживанию матчей могут быть привлечены резервные судьи:

 Наджа Рахам Рашид (Ирак)
 Махд Амируль Изван, Махд Юсри Мухаммед, Азман Исмаил (все — Малайзия)
 Аммар аль-Женейби (ОАЭ)
 Мухаммед Таки аль-Джафари, Джеффри Гу (оба — Сингапур)
 Хеттикамканамге Перера, Палитха Хематунга (оба — Шри-Ланка)
 Юдай Ямамото, Аканэ Яги (оба — Япония)

Примечание: выделены главные судьи.

Групповой этап 
Лучшие две команды из каждой группы проходят в плей-офф.

При равенстве очков у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 1) большее количество очков, набранных в матчах группового этапа между собой;
 2) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа между собой;
 3) большее количество забитых мячей в матчах группового этапа между собой;
 4) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
 5) большее количество забитых мячей во всех матчах группового этапа;
 6) победа в серии пенальти, которая проводится в том случае, если две команды имеют равные показатели по пунктам 1—5 и встречаются между собой в последнем туре;
 7) меньшее количество желтых и красных карточек, полученных игроками команды во всех матчах группового этапа;
 8) жребий.

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Телевещание 
Турнир транслировался в прямом эфире около 100 телеканалами, охватывающими весь мир. Ожидалось, что 2,5 миллиарда человек будут смотреть матчи турнира через телевидение. Ниже приведен список телеканалов — правообладателей вещания Кубка Азии 2015.

Примечания

Ссылки 

Кубки Азии по футболу
Январь 2015 года
Спорт в Австралии в 2015 году
Международные соревнования по футболу в Австралии
Футбол в Азии в 2015 году